Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2012 проходил в Летбридже (Канада) с 17 по 25 марта 2012 года. Это 34-й по счёту турнир.

Квалификация

Составы

Соревнование

1 сессия

2 сессия

3 сессия

4 сессия

5 сессия

6 сессия

7 сессия

8 сессия

9 сессия

10 сессия

11 сессия

12 сессия

13 сессия

14 сессия

15 сессия

16 сессия

17 сессия

Групповой этап

Плей-офф

Ссылки 
 Чемпионат мира 2012 на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга

Женщины
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Летбридже
Март 2012 года
Чемпионаты мира в Канаде